Bukovik je lahko:
 Bukovik, Nova Varoš (Srbija)
 Bukovik, Prijepolje (Srbija)
 Bukovik, Bosna in Hercegovina
 Bukovik, Aranđelovac (Srbija)
 Bukovik, Črna gora